Учествовале су 32 тенисерке из 18 земаља. Прошлогодишња победница Јапанка Кимико Дате Крум је бранила титулу, али је у четвртфиналу изгубила од 8. носиоца Мађарице Агнеш Савај.

Победила је Алиса Клејбанова из Русије, којој је ово била друга ВТА титула у овој години и укупно у каријери.

Следеће играчице добиле су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (-{WC}-).

  Ана Ивановић
  So-jung Kim 
  Динара Сафина

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификавије (-{Q}-):

  Сје Сувеј
  Бојана Јовановски
  Јунри Намигата
  Симона Халеп

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 13. септембра 2010.

Резултати

Горња половина

Доња половина 

 Финале

Види још 
 Отворено првенство Кореје у тенису

Спољашње везе 
 Резултати

Отворено првенство Кореје у тенису
Тенис 2010.